Motocyklowe Grand Prix Indianapolis 2015 – dziesiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 9 sierpnia 2015 na torze Indianapolis w Indianapolis.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Stanach Zjednoczonych